Velika nagrada Italije je bila petnajsta dirka Formule 1 v sezoni 2002. Odvijala se je 15. septembra 2002.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:20,264
|
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:20,521
| +0,257
|-
! 3
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:20,542
| +0,578
|-
! 4
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:20,706
| +0,442
|-
! 5
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:21,606
| +1,342
|-
! 6
| 4
|  Kimi Raikkonen
| McLaren-Mercedes
| 1:21,712
| +1,448
|-
! 7
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:21,803
| +1,539
|-
! 8
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:21,960
| +1,696
|-
! 9
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:22,126
| +1,862
|-
! 10
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 1:22,318
| +2,054
|-
! 11
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 1:22,383
| +2,119
|-
! 12
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 1:22,515
| +2,251
|-
! 13
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 1:22,521
| +2,257
|-
! 14
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:22,565
| +2,301
|-
! 15
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:22,601
| +2,337
|-
! 16
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:22,645
| +2,381
|-
! 17
| 15
|  Jenson Button 
| Renault
| 1:22,714
| +2,450
|-
! 18
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 1:23,166
| +2,902
|-
! 19
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 1:23,794
| +3,130
|-
! 20
| 22 
|  Alex Yoong
| Minardi-Asiatech
| 1:25,111
| +4,487
|}

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 53
| 1:16:19,982
| 4
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 53
| + 0,255 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 16
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 53
| + 52,579 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 14
|  Jarno Trulli
| Renault
| 53
| + 58,219 s
| 11
| 3
|-
! 5
| 15
|  Jenson Button
| Renault
| 53
| + 1:07,770 
| 17
| 2
|-
! 6
| 12
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 53
| + 1:08,491 
| 16
| 1
|-
! 7
| 3
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 53
| + 1:09,047 
| 7
|  
|-
! 8
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Honda
| 53
| + 1:10,891 
| 12
|  
|-
! 9
| 11
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 53
| + 1:21,068 
| 9
|  
|-
! 10
| 7
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 53
| + 1:22,046 
| 15
|  
|-
! 11
| 24
|  Mika Salo
| Toyota
| 52
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 12
| 10
|  Takuma Sato
| Jordan-Honda
| 52
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 13
| 22
|  Alex Yoong
| Minardi-Asiatech
| 47
| +6 krogov
| 20
|  
|-
! Ods
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 33
| Šasija 
| 1
|  
|-
! Ods
| 4
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 29
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 23
|  Mark Webber
| Minardi-Asiatech
| 20
| Motor 
| 19
|  
|-
! Ods
| 8
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 16
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 17
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 15
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 25
|  Allan McNish
| Toyota
| 12
| Vzmetenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 4
| Motor
| 3
|  
|}

Formula 1 sezona 2002
2002